NRS 11-16, één van een serie breedspoor stoomlocomotieven van de Rijn Spoorweg (RS) en Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS), die ook nog bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM) heeft dienstgedaan.
 Bromo, het Zr.Ms stoomschip waarom Gerhardus Kruys voer.
 Bromo (vulkaan), een vulkaan op Java